Lammer steht für

 Lammer, Fluss in Österreich

Lammer ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Caroline Lammer (geb. Hofbauer; 1885–1937), österreichische Bankgründerin
 Dominic Lammer (* 1992), Schweizer Eishockeyspieler
 Eugen Guido Lammer (1863–1945), österreichischer Bergsteiger und Schriftsteller
 Kerstin Lammer (* 1963), deutsche Theologin, Pastoralpsychologin  und Hochschullehrerin 
 Max Lammer (1905–1966), österreichischer Schauspieler
 Michael Lammer (* 1982), Schweizer Tennisspieler
 Patrick Lammer, österreichischer Schauspieler und musikalischer Leiter